Snowdrop puede referirse a:

 «Snow Drop», canción de L'Arc~en~Ciel de 1998.
 Snowdrop, serie de televisión surcoreana de 2021.
 Snowdrop, motor de videojuego.